Parker Township (comté de Clark, Illinois)
Parker Township (Pennsylvanie)